Por Bassett pode estar à procura de:

Localidades
Bassett (Arkansas)
Bassett (Iowa)
Bassett (Kansas)
Bassett (Nebraska)
Bassett (Virgínia)

Pessoas
Angela Bassett

Desambiguação